Кири́лл Влади́мирович Краси́й () — одесский футзалист, тренер, мастер спорта Украины, чемпион Украины 1996 года.

Биография 
Воспитанник одесского «Локомотива». Первый тренер — Ефим Матвеевич Шафир.

Профессиональную карьеру начал в 1993 году в составе первой профессиональной мини-футбольной команды Одессы «Одесса-Норд», в составе которой в сезоне 1993/94 стал бронзовым призёром первенства Украины и завоевал путёвку в высшую лигу. В сезоне 1995/96 стал чемпионом страны.

В 1995 году привлекался в сборную Украины.

После годичного (1996—1997) перерыва вернулся в мини-футбол, выступал в составе ильичёвской команды высшей лиги «Море», был её капитаном. В 2000 году перешёл в донецкий «Укрсплав», после чего защищал цвета одесских перволиговых клубов «Чёрное море-СКА» и СКА, а в 2002 году в качестве играющего главного тренера возглавил одесский «Атлетик», с которым в сезоне 2003/04 завоевал серебряные медали первой лиги и путёвку в высший дивизион, однако из-за финансовых трудностей команда была вынуждена отказаться от повышения в классе, прекратив своё существование.

В 2001 году в составе сборной Украины стал серебряным призёром на проходившем в Самаре первенстве Вооружённых сил СНГ.

С 2005 года играет и тренирует любительские клубы Одессы. Неоднократно признавался лучшим тренером чемпионата города и бизнес-лиги. Является автором уникального достижения: выиграл 6 розыгрышей Кубка Одессы с пятью разными командами — «Атлетиком» (2001, 2002), «Дежавю» (2003), «Торнадо» (2005), «Маррионом» (2006) и «Эпицентром К Авангард» (2018). При этом «Атлетиком», «Торнадо» и «Маррионом» руководил в качестве играющего главного тренера.

Один из лучших бомбардиров в истории официальных любительских соревнований Одессы: имеет в своём активе более 300 забитых мячей и входит в «Клуб бомбардиров 100 Богдана Смишко».

В качестве играющего главного тренера победитель Гран-При Одессы (этап чемпионата Украины) (2007 — «Маррион») и в качестве главного тренера обладатель Кубка Украины (2008 — «Глория») по пляжному футболу.

Выступал за мини-футбольную команду ветеранского клуба «Ришелье». В составе «Чёрного моря» становился бронзовым призёром чемпионата Украины среди ветеранов 35+, а в составе киевского «Грин Банка» — чемпионом Украины среди ветеранов 40+.

В марте 2016 года газета «Время спорта» учредила «Клуб бомбардиров 100 Кирилла Красия», пропускной билет в который будут автоматически получать футзалисты, преодолевшие отметку в сто забитых за одесские команды мячей в первой лиге Украины, и «Клуб бомбардиров 100+100 Кирилла Красия», в который будут включаться одесские футзалисты, забившие по сто мячей и в высшей, и в первой лигах чемпионата страны. Красий первый и пока единственный, кому покорился двойной рубеж: в его активе 106 голов в высшей лиге и 101 в первой.

В октябре 2017 года в качестве исполняющего обязанности главного тренера возглавил одесский клуб украинской Экстра-лиги «Эпицентр К Авангард», а впоследствии был утверждён в должности главного тренера команды.

Достижения

Командные 
 Чемпион Украины по мини-футболу: 1996
 Финалист Кубка Украины по мини-футболу: 1996
 Обладатель Кубка Украины по пляжному футболу: 2008
 Серебряный призёр чемпионата Украины по мини-футболу среди команд первой лиги: 2004
 Бронзовый призёр чемпионата Украины по мини-футболу среди команд первой лиги: 1994
 Чемпион Украины по мини-футболу среди ветеранов 40+: 2014
 Бронзовый призёр чемпионата Украины по мини-футболу среди ветеранов 35+: 2008
 Бронзовый призёр Бизнес-лиги Украины (суперлига): 2008
 Бронзовый призёр международного турнира «Белая акация»: 2003, 2004

Личные 
 Лучший бомбардир первой лиги чемпионата Украины по мини-футболу: 2004

Награды 
 Медаль Ассоциации мини-футбола Одесской области «За преданность мини-футболу и популяризацию этого вида спорта на футбольных полях Украины и области» (2003)

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Сезон под знаком «Победы»
 Кирилл Красий: «Футзалу нужна поддержка государства»

Игроки в мини-футбол Украины
Игроки МФК «Локомотив» Одесса
Игроки МФК «Море»
Игроки МФК «Шахтёр» Донецк
Игроки МФК «Чёрное море»
Игроки МФК «СКА»
Игроки МФК «Атлетик»